Capel puede referirse a:

 Dos parroquias civiles de Inglaterra y los pueblos que se ubican dentro sus límites:
 Capel, en el condado de Kent.
 Capel, en el condado de Surrey.
 Cooperativa Agrícola Pisquera Elqui Limitada (CAPEL), de Chile.
 Capel, marca de pisco chileno, cuyo titular es la Cooperativa CAPEL.
o bien, a las personas:
 Antonio Guzmán Capel, pintor español.
 Diego Capel, futbolista español.
 Horacio Capel, geógrafo y escritor español.
 José Carlos Capel, gastrónomo español.